Osoby noszące nazwisko Spyra:
 Andy Spyra – niemiecki fotograf
 Jan Spyra
 Janusz Spyra
 Jarosław Spyra
 Piotr Spyra
 Stanisław Spyra
 Thomas Spyra – niemiecki malarz, właściciel galerii
 Wolfram Spyra – kompozytor niemiecki